Света Софија може бити:

 Света Софија (Истанбул) (Аја Софија), бивша православна црква
 Света Софија (Охрид), православна црква
 Света Софија (Солун)
 Света Софија (Софија), црква−симбол Софије, по којој град и добија име

Види још 

 Црква Света Софија, вишезначна одредница